Zkratka PDS může znamenat:

v lékařství, lékárnictví:
 Polydioxanon, umělá hmota, používaná v chirurgii, která může být zanechána v těle bez odstranění
 Pharma Documentation System

v počítačové technice:
 partitioned data set
 processor direct slot v některých počítačích Macintosh

v politice:
 Partei des Demokratischen Sozialismus (Strana demokratického socialismu) – německá politická strana vzešlá z komunistické Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) 
 Partito Democratico della Sinistra (Demokratická strana levice) – italská politická strana 
 Party of Democratic Socialism (Strana demokratického socialismu) – indická politická strana

ve společnosti:

 Parkinson's Disease Society v anglicky mluvících zemích

v energetice:

 provozovatel distribuční soustavy (např. ČEZ, GasNet…)  

jinde:

 Plzeňská diplomatická simulace, regionální model OSN
 Pražská developerská společnost, městský developer zřizovaný hl. m. Prahou

Zkratky